Моисе́енков — фамилия. Известные носители:

 Моисеенков, Александр Макарович (1936—1992) — советский химик-органик, член-корреспондент АН СССР (1990).
 Моисеенков, Григорий Петрович (1915—1956) — капитан Советской Армии, участник подавления Венгерского восстания 1956 года, Герой Советского Союза (1956).
 Моисеенков, Семён Михайлович (1904—1950) — советский военачальник, полковник. 
 Моисеенков, Фёдор Петрович (1754—1781) — российский естествоиспытатель, переводчик, литератор.

См. также